Hvítá több folyó neve Izlandon:
 Hvítá (Árnessýsla)
 Hvítá (Borgarfjörður)